Il tabellone singolare maschile del Jakarta Challenger 1990, torneo di tennis che fa parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto dall'austriaco Horst Skoff (tds n. 1). In finale ha sconfitto lo statunitense Chris Garner (tds n. 4) con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-1.

Teste di serie

  Horst Skoff (campione)
  Kim Bong-Soo (semifinali)
  Stefan Lochbihler (secondo turno)
  Chris Garner (finale)

  Frederik Fetterlein (secondo turno)
  Oliver Fuchs (primo turno)
  Thomas Buchmayer (quarti di finale)
  Gilbert Schaller (secondo turno)

Altri giocatori

Giocatori passati dalle qualificazioni:

  Xavier Daufresne (quarti di finale)
  Brian Devening (semifinali)
  Donald Wailan-Walalangi (primo turno)
  Gilles Bastie (primo turno)

Giocatori entrati in tabellone con una Wild Card:

  Bonit Wiryawan (primo turno)
  Daniel Heryanto (secondo turno)
  Tjahjono Tjahjono (secondo turno)

Giocatori entrati in tabellone come Lucky Losers:

  Harald Mair (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Jakarta Challenger 1990